Equal Protection Clause steht für:
 Pari-passu-Klausel
 Equal Protection Clause (Vereinigte Staaten), eine Termins im US-amerikanischen Verfassungsrecht